De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1988 werd in 1989 gehouden. Lei Clijsters won deze voetbalprijs voor de eerste keer. Hij was de tweede speler op rij van KV Mechelen die de trofee veroverde.

De prijsuitreiking
De 32-jarige Lei Clijsters beschikte over veel ervaring en was de absolute leider van het nieuwe KV Mechelen, dat in 1988 vicekampioen werd en de Europacup II veroverde. Clijsters mocht als aanvoerder de Europese trofee als eerste in de lucht steken. Als kers op de taart mocht hij enkele maanden later ook de Gouden Schoen in ontvangst nemen. Marc Degryse, die met Club Brugge de landstitel veroverd had, greep opnieuw naast de eerste plaats.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1988